INX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Inanwatan (Indonesia)